Mistrzostwa Związku Radzieckiego (ZSRR) w łyżwiarstwie figurowym (ros. Чемпионат СССР по фигурному катанию) – krajowe zawody mistrzowskie w ZSRR w łyżwiarstwie figurowym. Po upadku Związku Radzieckiego bezpośrednią kontynuacją mistrzostw zostały mistrzostwa Rosji, które po raz pierwszy odbyły się w sezonie 1992/1993.

Medaliści w kategorii seniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy 

Związek Radziecki